Балла́н-Міре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 120 км на південний захід від Орлеана, 9 км на південний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 8033,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії 
 [ Розташування муніципалітету Баллан-Міре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара